Luongo bezeichnet:
 Luongo (Luapula), Nebenfluss des Luapula in der gleichnamigen Provinz Sambias

Luongo ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Luongo (1958–2015), italienischer Politiker
 Chris Luongo (* 1967), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer
 Massimo Luongo (* 1992), australischer Fußballspieler
 Roberto Luongo (* 1979), kanadischer Eishockeytorhüter